Мото гран-при Турции  было 3-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 19 по 22 апреля 2007 года на гоночной трассе Истанбул Парка.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Турция